Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 22 апреля — рождение первого ребёнка царя — царевны Ирины (1627—1679).
 Царский указ о запрете раздачи и отчуждении дворцовых земель (принадлежавших лично царю и членам царской семьи).
 Царский указ о приравнивании выслуженных поместий к вотчинам.
 Разрядный приказ затребовал обновление географических карт государства и области между Доном и Днепром (Большой Чертёж), а также описания карт под названием «Книга Большому Чертежу».

Родились 
 Волынский, Артемий Степанович (1627—1684) — патриарший стольник и воевода из рода Волынских.
 Ирина Михайловна (22 апреля 1627 — 8 апреля 1679) — старшая дочь царя Михаила Фёдоровича и его второй жены царицы Евдокии Лукьяновны.
 Строганов, Фёдор Петрович (22 апреля 1627 — 1 марта 1671) — богатый купец и промышленник.

Умерли 
 Голицын, Иван Васильевич (ум. 1627) — видный боярин Смутного времени; сын боярина В. Ю. Голицына.
 Головин, Пётр Петрович Меньшой (ум. 14 декабря 1627) — государственный и военный деятель; голова, воевода, затем боярин, седьмой сын окольничего Петра Головина.
 Иона (Архангельский) (умер 29 марта 1627, Спасо-Прилуцкий монастырь) — митрополит Сарский и Подонский.
 Архиепископ Пафнутий (ум. 1627) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Прокопий Вятский 1578, дер. Корякинская — 21 декабря 1627, Хлынов) — святой праведный юродивый.
 Стрешнев, Сергей Степанович (ум. 1627) — городовой воевода в правление царя Михаила Фёдоровича.
 Строганов, Максим Максимович (21 января 1603 — 28 апреля 1627) — купец и промышленник.

См. также 
 1627 год

Примечания 

1627 год в России
1627 год
Хронология истории России
Все хронологические списки